Кно́рре — прізвище.

 Кнорре Віктор Карлович (1840—1919) — російський і німецький астроном.
 Кнорре Євген Карлович (1848—1917) — російський інженер-будівельник.
 Кнорре Карл Христофорович (1801—1883) — астроном, член-кореспондент Петербурзької академії наук, віце-адмірал.
 Кнорре Павло Карлович (1842—1908) — російський вчений-лісівник.
 Кнорре Федір Карлович (1831—1911) — російський архітектор, цивільний інженер.
 Кнорре Федір Федорович (1903—1987) — російський письменник і сценарист.